LBH steht für:
 Late Biblical Hebrew, Sprachstufe der hebräischen Sprache nach dem babylonischen Exil mit aramäischen Einflüssen
 Light Battlefield Helicopter (dt. „leichter Gefechtsfeld-Hubschrauber“), militärische Klasse von Hubschraubern
 LBH (limb bud and heart development), menschliches Protein
 LBH (limb bud and heart development), menschliches Gen, das das LBH-Protein codiert
 Palm Beach Water Airport (IATA-Code), Wasserlandeplatz vor Palm Beach, Northern Beaches, Sydney, New South Wales

Abkürzung